Медфорд има више значења:
 Медфорд (Њујорк), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Њујорк
 Медфорд (Масачусетс), град је у америчкој савезној држави Масачусетс
 Медфорд (Висконсин)
 Медфорд (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Медфорд (Оклахома), град је у америчкој савезној држави Оклахома
 Медфорд (Орегон), град је у америчкој савезној држави Орегон